Энтони Херберт (; род. 18 апреля 1998, Бруклин, США) — тринидадский футболист, защитник.

Карьера 
Воспитанник академии футбольного клуба «Нью-Йорк Ред Буллз». Некоторое время выступал за студенческие американские команды. В начале 2022 года переехал в Европу. Там Херберт заключил контракт с финским клубом элитной Вейккауслиги «Хака».

В сборной 
Впервые в состав сборной Тринидада и Тобаго Херберт был вызван в сентябре 2022 года перед выступлением национальной команды в "Кубке Таиланда". Дебютировал за тринидадцев 25 сентября в поединке за третье место на турнире против Таиланда (1:2): на 82-й минуте он заменил Лестона Пола.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Tipsscore.com

Футболисты Тринидада и Тобаго
Игроки сборной Тринидада и Тобаго по футболу
Игроки ФК «Хака»